Картаго (, ):
 Картаго — провинция в Коста-Рике.
 Картаго — кантон в Коста-Рике.
 Картаго — город в Коста-Рике.
 Картаго — город в Колумбии.
  — статистически обособленная области в Калифорнии, США.
  — кратер на планете Марс.
 Carthago — тунисская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту имени Хабиба Бургибы в городе Монастир.

См. также